García Álvarez de Toledo y Meneses (+ 1370), mestre de l'Orde de Santiago i primer senyor d'Oropesa i Valdecorneja;
 García Álvarez de Toledo y Ayala (+ vers 1429), III senyor d'Oropesa, noble castellà 
 García Álvarez de Toledo y Saavedra (14??), noble espanyol;
 García Álvarez de Toledo y Carrillo de Toledo (+ 1488), I duc d'Alba de Tormes, militar i polític castellà;
 García Álvarez de Toledo y Enríquez, I senyor de la Horcajada, fill del primer duc d'Alba de Tormes
 García Álvarez de Toledo y Sarmiento (+ 1488), bisbe de Astorga, oncle del primer duc d'Alba de Tormes 
 García Álvarez de Toledo y Zúñiga (+ 1510) III marquès de Còria, fill de Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez de Quiñones
 García Álvarez de Toledo y Pimentel-Osorio (1514-1577), IV marquès de Villafranca del Bierzo, marí i polític espanyol 
 García Álvarez de Toledo y Mendoza (1579-1649), VI marquès de Villafranca del Bierzo, marí i militar espanyol 
 García Álvarez de Toledo y Guzmán (1627-1657), VI senyor de Higares, noble espanyol